Terytorium Jervis Bay – terytorium Australii
 Jervis Bay – zatoka w Australii
  – brytyjski krążownik pomocniczy z okresu II wojny światowej